Wando může být:

 Wando (hudebník) (1945–2012) – brazilský hudebník
 Wando (fotbalista) (* 1963) – brazilský fotbalista
 Wando da Costa Silva (* 1980) – brazilský fotbalista
 USS Wando – název více lodí amerického námořnictva